PLM est un sigle qui peut désigner :
 l'ancienne Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, l'un des ancêtres de la SNCF ;
 la ligne ferroviaire Paris - Lyon - Marseille via Dijon et Avignon ;
 l'ancien Parti libéral mexicain, parti anarchiste fondé en 1906 en opposition au gouvernement de Porfirio Díaz, et disparu en 1927 ;
 la Loi relative au statut électoral de Paris, Lyon et Marseille, dite « Loi PLM » ;
 en géographie ou en économie, l'ensemble des villes de Paris, Lyon et Marseille ;
 la Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (université de la Ville de Manille), aux Philippines ;
 en matière commerciale, la gestion du cycle de vie du produit (product lifecycle management) ;
 l'équipe de recherche Patrimoines et Langages musicaux de l'Université Paris-Sorbonne ;
 le nouveau réseau de transports urbains de Paray-le-Monial mis en place en  ;
 Production Lait Magazine, un journal spécialisé pour les producteurs de lait ;
 Product Lifecycle Management ou Gestion du cycle de vie des produits.

Voir aussi
 plm, symbole du picolumen, unité de mesure de flux lumineux,  ;
 Plm, symbole du pétalumen, valant 
 PL/M, un langage de programmation dérivé du PL/I :
 l'ancien hôtel PLM Saint-Jacques à Paris.